Константин Васильевич

 Константин Васильевич (ум. 1365) — князь Ростово-Борисоглебский
 Константин Васильевич (ум. 1355) — князь Суздальский